Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo se puede referir a:
Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo de Chile (1960-1980)
Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo de Costa Rica
 Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo de Nicaragua
Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo de Venezuela